Иполито Мора Маркез има више значења:

 Иполито Мора Маркез (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Иполито Мора Маркез (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику